La Compagnie des glaces est le titre de plusieurs œuvres :
 La Compagnie des glaces , série de romans de science-fiction de G.-J. Arnaud publiée de 1980 à 1992 puis de 2001 à 2005, mêlant science-fiction, polar, roman noir, roman d'espionnage et roman de gare.
La Compagnie des glaces une série télévisée de Paolo Barzman qui suit la trame générale du roman.
 La Compagnie des glaces, série de bande dessinée adaptée des romans précédents.
 La Compagnie des glaces, jeu de rôle français, créé par Fabrice Cayla et Jean-Pierre Pecau.

Homonymie de titre